Dobbins ist der Familienname folgender Personen:

 Donald C. Dobbins (1878–1943), US-amerikanischer Politiker
 J. K. Dobbins (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Samuel A. Dobbins (1814–1886), US-amerikanischer Politiker
 Tim Dobbins (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler

Dobbins ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dobbins (Kalifornien)
 Dobbins (Kentucky)
 Dobbins Heights (North Carolina)
 Dobbins Air Reserve Base in Marietta, Georgia

Siehe auch:
 Dobbin